Pericelis är ett släkte av plattmaskar. Pericelis ingår i familjen Pericelidae. 

Pericelis är enda släktet i familjen Pericelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Pericelis